Mauricio Rojas puede referirse a:

Mauricio Rojas Mullor (n. 1950), político, historiador y escritor chileno-sueco.
Mauricio Rojas Toro (n. 1978), futbolista chileno.